Tigran Martirosjan ist der Name folgender Personen:

* Tigran Martirosjan (* 1970), armenischer Opernsänger, siehe Tigran Martirossian
 Tigran Martirosjan (Tennisspieler) (* 1983), armenischer Tennisspieler
 Tigran Martirosjan (Gewichtheber, 1983) (* 1983), armenischer Gewichtheber (Leichtschwergewicht)
 Tigran Martirosjan (Gewichtheber, 1988) (* 1988), armenischer Gewichtheber (Leichtgewicht)